Évora (stad), een stad in het zuidoosten van Portugal
 Évora (district), een district in het zuidoosten van Portugal
 Taifa Beja en Évora, een voormalig emiraat in Portugal
 Cesária Évora (1941-2011), folkzangeres uit Kaapverdië